Il singolare del torneo di tennis Jameson Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale Vladimir Volčkov 5-7, 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (semifinali)
 Andrei Pavel (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Fernando Verdasco (primo turno)

 Dennis van Scheppingen (Campione)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jameson Cup 2003